Срину Вайтла (, ; род. 24 сентября 1972 года) — индийский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Filmfare Awards South, Nandi Awards и других кинопремий Южной Индии.

Биография 
Срину Вайтла родился 24 сентября 1972 года в небольшой деревушке Кандупалем округа Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш.

Его первый фильм Nee Kosam с  и  вышел в 1999 году. Картина принесла ему две Nandi Awards за лучший режиссёрский дебют и лучший сценарий.
Пять лет спустя он снял Anandamanandamaye с  и Ренукой Менон, который провалился в прокате, зато Venky с Рави Теджей и , вышедший в том же году, стал хитом.

Затем был снят Andarivadu с супер-звездой Чирандживи. Фильм обернулся провалом, одной из причин чего режиссёр называл недоработанный сценарий. Ещё во время съёмок Вайтла встретился с начинающим актёром , будучи впечатлённым его игрой в дебютном фильме, и обговорил сценарий своего следующего проекта. Однако, когда они начали снимать, у продюсера фильма возникли финансовые проблемы, и Вайтле пришлось вложить собственные средства, чтобы закончить.
Все вложения окупились, Dhee собрал в прокате 140 млн рупий и вошёл в десятку наиболее прибыльных фильмов на телугу 2007 года.
Адитья Вардхан из Rediff.com в своём отзыве написал, что мастерство режиссёра видно в каждом кадре.
Второй фильм Вайтлы того года и третий опыт работы с Рави Теджей, Dubai Seenu, также стал хитом, заработав 170 млн рупий.

После двух боевиков подряд Вайтла решил снять любовную историю, пропагандирующую семейные ценности. В то время как автор сюжета  и автор диалогов  предлагали взять на роль в новом фильме кого-нибудь из «звёзд», режиссёр предложил её Раму Потинени, за плечами которого было только два фильма.
В итоге, вышедший в начале 2008 года, «Всегда готов» стал третьим хитом подряд в его карьере, собрав в прокате 220 миллионов.
Затем Вайтла приступил к работе на боевиком King с Нагарджуной в главной роли, который был завершён к концу года и имел умеренный успех.

Но самым удачным в его карьере стал, вышедший в 2011 году, фильм «Дерзкий» с Махешем Бабу. Он собрал в прокате более 1 миллиарда рупий
и стал самым кассовым фильмом года на телугу.
Картина также получила почти все кинопремии штата Андхра-Прадеш в категории «Лучший фильм», а Вайтла получил Filmfare Awards South,  и  за лучшую режиссуру.
Его следующий фильм «Лицемер» с НТР младшим и Каджал Агарвал также вошёл в число самых кассовых картин Толливуда.
Б. В. С. Пракаш из Deccan Chronicle написал о нём: «Вайтла поднялся на вершину с его „комедийно-боевой смесью“ и заставляет суперзвезд играть, подлаживаясь под вкусы, с выходками, которые вызывают хохот».
А Сашидхар А. С. из The Times of India добавил, что фильм может похвастаться фирменным стилем режиссёра и мощными диалогами.

Однако, последовавшее за этим, повторное сотрудничество с Махешем Бабу в фильме Aagadu обернулось катастрофическим провалом. Бюджет фильма достиг внушительных 650 млн рупий, в основном за счёт высокой платы затребованной режиссёром,
и не смог окупиться.
Помимо этого во время съёмок у Вайтлы возник конфликт с актёром Пракашем Раджем, который покинул проект и отказался работать с ним в дальнейшем.
Впоследствии режиссёр сделал шаги к примирению, когда Пракаша предложили пригласить на роль в его следующий фильм, однако актёр не принял предложение.
Вышедший в октябре 2015 года Bruce Lee — The Fighter с Рамом Чараном и  также провалился в прокате.
Отзывы критиков были смешанными, так Bangalore Mirror назвал работу режиссёра сносной, но не показывающей ничего нового.
В апреле 2016 года Вайтла приступил к съёмкам фильма Mister, главные роли в котором сыграют  и .

Личная жизнь 
Режиссёр женат на дизайнере костюмов Рупе Вайтла.
У них трое дочерей.
Младшая, Ахана, родилась в сентябре 2009 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры кино на телугу
Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards